El apellido germánico Ludendorff es compartido por varios personajes notables de la historia alemana:
 Erich Ludendorff (1865-1937), general del Imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial;
 Mathilde Ludendorff (1877-1966), doctora alemana, tercera esposa del anterior y prominente figura del movimiento Völkisch.
 Hans Ludendorff (1873-1941), astrónomo alemán

Asimismo, el término Ludendorff también puede hacer referencia a:
 Catálogo de Ludendorff, listado de 1136 estrellas que contiene el cúmulo globular M13, elaborado por Hans Ludendorff. 
 Puente Ludendorff, más conocido como «el puente de Remagen» por la película homónima.
También Ciudad donde se desarrolla dos misiones de la historia de GTA V. Está basada en la Capital de Dakota del Norte, Bismarck.